Borrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Borrsjön, Halland (Knobesholmssjön), sjö i Falkenbergs kommun,  (45,1 ha)
Borrsjön, Småland, sjö i Sävsjö kommun,  (23,4 ha)
Lilla Borrsjön, sjö i Lindesbergs kommun, 
Stora Borrsjön, sjö i Lindesbergs kommun,  (17,7 ha)
Borrsjön (Gräsmarks socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (1,12 km²)
Borrsjön (Gåsborns socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (34,1 ha)
Borrsjön, Dalarna, sjö i Falu kommun,  (1 km²)
Borrsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (19,2 ha)
Öster-Borrsjön, sjö i Ljusdals kommun,  (73,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn